Gunther van Meißen (markgraaf)
Gunther van Meißen (Salzburg)